Carl Gustaf von Ehrenheim kan syfta på bland andra:

* Carl Gustaf von Ehrenheim (1830–1918), svensk militär
 Carl Gustaf von Ehrenheim (född 1929), svensk godsägare